Мар-дель-Плата 1943 — третий из серии традиционных международных шахматных турниров, проводившихся в аргентинском городе Мар-дель-Плата.

В соревновании участвовали аргентинские шахматисты, шахматисты, оставшиеся в Южной Америке после начала Второй мировой войны, а также действующий на тот момент чемпион Уругвая А. Либштейн.

Борьба за победу в соревновании шла между гроссмейстерами М. Найдорфом и Г. Штальбергом. В конечном итоге Найдорф обогнал конкурента на пол-очка. Остальные участники значительно отстали от лидеров.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess (в базе обратный результат партии Пеликан — Найдорф)

Мар-дель-Плата (шахматный турнир)
1943 год в шахматах
1943 год в Аргентине